Стокуча (рос. Стокуча) — річка в Україні, у Коростенському районі Житомирської області. Ліва притока Білки, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 7 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,63 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,25. Річка формується декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок з болота Гузова на південно-східній стороні від села Білки. Тече переважно на південний схід через урочище Кругле та Кам'яну Гору і на північній стороні від Рудні впадає в річку Білку, праву притоку Ужа.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Гута-Зеленицька.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Коростенського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці